

Agronomia 
 J4 – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum

Codici 
 J4 – codice vettore IATA di Buffalo Airways

Matematica 
 J4 – gruppo di Janko
 J4 – cupola quadrata, uno dei solidi di Johnson

Musica 
 Joyrex J4 – extended play di Caustic Windows del 1992